Las 'hormigas'. son insectos sociales de la familia Formicidae, pertenecientes al orden de los himenópteros. El término también puede referirse a:

Ciencia 

Astronomía
 Nebulosa de la Hormiga, nebulosa planetaria en la constelación de Norma.

Geografía
 La Hormiga, cabecera del municipio Valle del Guamuez, Colombia.
 Puerto Hormiga, yacimiento arqueológico ubicado en el Departamento de Bolívar, Colombia.

Informática
 Algoritmo hormiga, técnica probabilística utilizada para solucionar problemas de cómputo.

Transporte
 Volkswagen Hormiga, modelo de vehículo para carga hecho por Volkswagen.

Zoología
 Hormiga león, nombre común de los insectos de la familia Myrmeleontidae, orden Neuroptera
 Hormiga blanca, nombre común de los insectos del orden Isoptera, también conocidos como termitas.

Arte y Ficción 

Literatura
 La cigarra y la hormiga, una de las fábulas atribuidas a Esopo.
 La hormiga que bailaba durante el invierno, libro escrito por Juan Antonio Guerrero Cañongo.

Música
 Yo soy la hormiga vecina / Que sus ojos, que su pelo y que su amor, sencillo de la cantautora chilena Isabel Parra.

Personajes ficticios
 Hombre Hormiga, superhéroe de Marvel Comics.
 Hombre Hormiga (Scott Lang), superhéroe de Marvel Comics.
 La Hormiga Atómica, personaje de dibujos animados.
 Trancas y Barrancas, dos muñecos que simulan ser hormigas que aparecen en el programa El Hormiguero.

Personas 
 Julio Alberto González Hormiga, futbolista español.
 Hormiga Negra, seudónimo del gaucho argentino Guillermo Hoyos.